Jewelbox oder Jewel Box ist

ein in das National Register of Historic Places eingetragenes Gewächshaus in St. Louis, Missouri, siehe Jewel Box (St. Louis)
eines von acht Bauwerken des Architekten Louis Sullivan, etwa die National Farmer's Bank of Owatonna
die englische Bezeichnung für einen Sternenhaufen im Sternbild Kreuz des Südens, siehe Herschels Schmuckkästchen (NGC 4755)
eine Verpackung für Datenträger, siehe CD- und DVD-Verpackungen#Jewelcase